Internet Registry steht für:

 Regional Internet Registry, eine regional mit der Verwaltung und Zuteilung von Internet-Ressourcen betraute Organisation
 Local Internet Registry, eine Organisation, der von einer Regional Internet Registry ein oder mehrere Blöcke öffentlicher IP-Adressen bzw. AS-Nummern zugeteilt wurde